Dzika rodzinka (ang. The Wild Thornberrys, 1998-2004) – amerykański serial animowany emitowany niegdyś w Polsce w telewizji Fantastic jako Dzika rodzina Thornberrych. Emitowany był także na kanale Nickelodeon Polska.

Fabuła 
Serial opowiada o dzikiej rodzinie Thornberrych podróżującej po świecie. Pomagają zwierzętom i rozwiązują ich problemy.

Bohaterowie 
 Elizabeth "Eliza" Thornberry – dwunastoletnia córka podróżników, która potrafi rozmawiać ze zwierzętami dzięki Shamanowi. Kocha zwierzęta i lubi im pomagać. Lubi jeść ryby.
 Deborah "Debbie" Thornberry – ma szesnaście lat i jest siostrą Elizy. Jest typową interesującą się chłopakami, modą i muzyką nastolatką. Nie podoba jej się to, co robią jej rodzice.
 Nigel Archibald Thornberry – ojciec Elizy i Debbie i mąż Marianny. Prowadzi program o zwierzętach i dlatego jego rodzina jeździ po świecie.
 Marianna Hunter Thornberry – mama Elizy i Debbie i żona Nigela. Pomaga mu w jego programie.
 Donald Michael "Donnie" – Thornberry’owie znaleźli go w dżungli. Jest psotny i mały.
 Darwin – szympans Thornberry’ów. Często pomaga Elizie.
 Jao – ciemnoskóra nastolatka. Nosi słomiany kapelusz, buty na koturnach i naszyjnik z muszelek. Przyjaźniła się z Debbie. Postać epizodyczna. Ma długie brązowe włosy.
 Tyler Jefrey Tucker – kuzyn Elizy i Debbie. Często sprzecza się z Elizą.
 Arioka – mungolska przyjaciółka Elizy. Ma ciemną karnację, czarne włosy i oczy. W jednym odcinku zamieniła się miejscami z Elizą. Ma starszego brata. Postać epizodyczna.
 Ben – przyjaciel Elizy. Jeździ na snowboardzie. Brat Jasona.
 Jason – przyjaciel Debbie. Brat Bena.
 Nancy Hunter – siostra Marianny. Nadopiekuńcza matka Tylera.
 Sophie Hunter – matka Marianny. Uprawia jogę.
 Shane – muzyk. Chłopak Elizy.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Paweł Galia
Dialogi polskie: Marcin Bartkiewicz
Dźwięk i montaż: Jerzy Wierciński
Kierownictwo produkcji: Anna Kuszewska
Wystąpili:
 Jarosław Boberek – Nigel
 Ewa Serwa – Marianna
 Joanna Jabłczyńska − Eliza
 Joanna Węgrzynowska – Debby
 Jacek Bończyk − Darwin
 Joanna Pach – Donnie
 Krzysztof Królak – Tyler Tucker (odc. 61-64, 70)
 Justyna Bojczuk – Ling (odc. 65)
 Ewa Decówna – Matka Nigela (odc. 85-86)
 Ryszard Nawrocki – Ojciec Nigela (odc. 85-86)
W pozostałych rolach:
 Katarzyna Skolimowska
 Zbigniew Konopka
 Marek Bocianiak
 Andrzej Chudy
 Mirosława Krajewska
 Mieczysław Morański
 Grzegorz Drojewski
 Krystyna Kozanecka
 Łukasz Nowicki
 Ilona Kuśmierska
 Robert Tondera – Inspektor Tabu (odc. 28)
 Janusz Wituch – Mel (odc. 28)
i inni

Lektor: Paweł Szczesny

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Fantastic –
 I i II seria – 2001 r.
 Canal+ –
 Film Dzika rodzinka – 2 października 2003 roku,
 Film Pełzaki szaleją – 19 lutego 2004 roku.
 Nickelodeon Polska –
 I i II seria – 10 lipca 2008 roku,
 III, IV i V seria – 2 listopada 2009 roku,
 filmy – nieemitowane.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 1998
Seriale telewizyjne zakończone w 2004